Мастер королевской музыки ( или , в зависимости от пола царствующего монарха; до 1975 г. с архаическим написанием последнего слова Musick) — почётная придворная должность в Великобритании. Учреждена в 1625 г. королём Карлом I.

Первоначально главной обязанностью исполняющего эту должность музыканта было руководство личным королевским музыкальным ансамблем, музицировавшим для монаршей особы, а подчас и с её участием. Этот ансамбль был распущен в 1901 г., и за Мастером королевской музыки осталось преимущественно сочинение музыки для особо торжественных случаев (юбилеев, свадеб, похорон). Прежде должность всегда была пожизненной, однако в 2004 г. её новый держатель был назначен сроком на 10 лет.

Мастера королевской музыки 

 Николас Лэньер (1625—1666, с перерывом на время протектората Кромвеля)
 Луис Грабю (1666—1674)
 Николас Стэггинс (1674—1700)
 Джон Экклз (1700—1735)
 Морис Грин (1735—1755)
 Уильям Бойс (1755—1779)
 Чарлз Джон Стенли (1779—1786)
 Уильям Парсонс (1786—1817)
 Уильям Шилд (1817—1829)
 Кристиан Крамер (1829—1834)
 Франц Крамер (1834—1848)
 Джордж Фредерик Андерсон (1848—1870)
 Уильям Джордж Казинс (1870—1893)
 Уолтер Пэррат (1893—1924)
 Эдуард Элгар (1924—1934)
 Генри Уолфорд Дэвис (1934—1941)
 Арнольд Бакс (1942—1952)
 Артур Блисс (1953—1975)
 Малколм Уильямсон (1975—2003)
 Питер Максвелл Дэвис (2004—2014)
 Джудит Уир (с 2014 г.)

Академическая музыка в Великобритании